Илије Настасе је освојио турнир. У финалу је победио Артура Еша резултатом 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 1972.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 1972.